

Codici 
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua medio inglese

Sigle 
 École nationale de la magistrature, Scuola nazionale della magistratura francese